

Geografia
 Sog – fiume dell'Islanda
 Contea di Sog – contea della Regione Autonoma del Tibet in Cina

Sigle 
 Special Operations Group — un dipartimento dello Special Activities Center (CIA)
 Speed Over Ground – velocità di una imbarcazione rispetto al fondale
 Studies and Observations Group – unità militare speciale statunitense, nota anche come MACVSOG

Codici 
 SOG – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Haukasen di Sogndal (Norvegia)
 sog – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua sogdiana